Шляпа может означать:
 Шляпа — головной убор.
 «Шляпа» — салонная интеллектуальная игра со словами.
 «Шляпа» — музыкальный фильм Леонида Квинихидзе.

См. также 
 «Шляпа волшебника» — детская сказка писательницы Туве Янссон.
 «Шляпа, полная неба» — фэнтези английского писателя Терри Пратчетта.
 Шляпа-сортировщица
 Шляпа Наполеона
 
 Шляпы
 Шляпник
 Шляппо